Partido de Unidade Nacional (Albânia)
 Partido de Unidade Nacional (Tchecoslováquia)
 Partido de Unidade Nacional (Fiji)
 Partido de Unidade Nacional (Geórgia), da Geórgia
 Partido de Unidade Nacional (Cazaquistão), do Cazaquistão
 Partido de Unidade Nacional (Quênia)
 Partido de Unidade Nacional (Tajiquistão), do Tajiquistão
 Partido de Unidade Nacional (Haiti), do Haiti

Desambiguações de organizações